Live: Travelling The World släpptes den 6 december 2013 och är ett livealbum av Roxette.

Låtlista

Låtlista

Listplaceringar

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Album av Roxette
Livealbum 2013
Engelskspråkiga musikalbum
Svenska livealbum